Die 10. UEC-Bahn-Europameisterschaften der Elite fanden vom 16. bis 20. Oktober 2019 im Omnisport im niederländischen Apeldoorn statt.

Die Wettbewerbe werden für die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio gewertet.

Gemeldet waren 315 Sportlerinnen und Sportler aus 26 Ländern.

Zeitplan (Finals)

Resultate 
 Legende:
 „G“ = Zeit aus dem Finale um Gold; „B“ = Zeit aus dem Finale um Bronze
 Fahrerinnen und Fahrer, deren Name kursiv geschrieben sind, bestritten bei Mannschaftswettbewerben lediglich die Qualifikation oder die erste Runde.

Sprint

Keirin

Zeitfahren

Teamsprint

Mannschaftsverfolgung 

Beide deutschen Vierer stellten in der ersten Runde neue deutsche Rekorde auf: Die Frauen (Brauße, Brennauer, Klein und Stock) mit 4:16,328 min., die Männer (Groß, Reinhardt, Weinstein und Schomber) mit 3:53,974 min.

Einerverfolgung 

In der Qualifikation fuhr Lisa Brennauer mit 3:23,401 einen neuen deutschen Rekord.

Punktefahren

Scratch

Ausscheidungsfahren

Omnium

Madison (Zweier-Mannschaftsfahren)

Medaillenspiegel

Aufgebote

Bund Deutscher Radfahrer 
Kurzzeit Frauen Lea Sophie Friedrich, Emma Hinze
Kurzzeit Männer Timo Bichler, Maximilian Dörnbach, Eric Engler, Marc Jurczyk, Maximilian Levy
Ausdauer Frauen Charlotte Becker, Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein, Mieke Kröger, Gudrun Stock
Ausdauer Männer Maximilian Beyer, Felix Groß, Theo Reinhardt, Leon Rohde, Nils Schomber, Domenic Weinstein

Österreichischer Radsport-Verband 
 Frauen: Verena Eberhardt
 Männer: Valentin Götzinger, Andreas Graf, Stefan Mastaller, Stefan Matzner, Andreas Müller

Swiss Cycling 
 Frauen: Léna Mettraux, Aline Seitz, Andrea Waldis
 Männer: Stefan Bissegger, Robin Froidevaux, Claudio Imhof, Lukas Rüegg, Théry Schir, Valère Thiébaud, Cyrille Thièry. Ersatzfahrer: Tristan Marguet, Mauro Schmid

Weblinks 

 Offizielle Webseite

Siehe auch 
 UEC-Bahn-Europameisterschaften der Junioren/U23 2019
 UEC-Straßen-Europameisterschaften 2019

Einzelnachweise 

2019
Radsportveranstaltung 2019
Bahnradsport-Wettbewerb in Apeldoorn